Club – gruppo di persone unite da un interesse comune prevalentemente socio-culturale o ricreativo
 Club – album dei The Jesus Lizard del 2011
 Club – singolo di Ariete del 2021
 Club – singolo di Ginevra del 2021
 Club – rivista pornografica statunitense
 .club – dominio di primo livello
 Club – bibita irlandese